Джон Деле́йни ():
 Делейни, Джон (род. 1962) — ирландский шахматист.
 Делейни, Джон (род. 1963) — американский политик.